Die Saison 2015/16 der Bremen-Liga war die 69. Spielzeit der Fußball-Bremen-Liga und die 22. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 29. August 2015 mit mehreren Partien eröffnet.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

2015
Bremenliga 2015 16